Delight – polska grupa muzyczna
Miejscowości w USA:
 Delight – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
Gminy w USA:
 Delight (ang. Delight Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer